Enrica Collotti Pischel – storica e accademica italiana
 Enzo Collotti – storico e accademico italiano
 Gaetano Collotti – poliziotto italiano